Ruta 25 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 25
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 25 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 25 (Chile)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 25 (Uruguay)